Louise Barbier (1815-1900), née Deckherr, est une entrepreneuse ainsi qu'une philosophe française.

Biographie 
Louise Barbier nait en 1815. Son père Théophile-Frédéric Deckherr, tient l'imprimerie Frères Deckherr, basée à Montbéliard, entreprise héritée de son propre père, Jean-Théophile Deckherr.

Épouse d'Henri Barbier, ce dernier s'associe à Charles Deckherr, fils de Théophile-Frédéric, de 1850 à 1860 ; puis, dirige seul l'imprimerie de 1860 à 1880. Malgré sa charge familiale de dix enfants, Louise Barbier travail activement dans l'entreprise comme rédactrice et correctrice.

Aussi, elle publie deux essaies philosophiques édités par la librairie Fischbacher : La loi morale fondée sur l’étude comparée des deux natures de l’homme : l’esprit et la matière, en 1884, puis, Nos devoirs sociaux et nos destinées terrestres et d’outre-tombe présumables, en 1886.

Louise Barbier décède en 1900.

Publications 

 La loi morale fondée sur l'étude comparée des deux natures de l'homme : l'esprit et la matière, librairie Fischbacher, 1884 lire en ligne
 Nos devoirs sociaux et nos destinées terrestres et d’outre-tombe présumables, librairie Fischbacher, 1886

Références

Bibliographie 

 .

Philosophe française
Naissance en 1815
Décès en 1900